

Persone
Agostino Bertani (1812-1886) – medico, patriota e politico italiano, fondatore dell'Estrema sinistra storica
Alex Bertani (...) – editore italiano
Bill Bertani, propr. William Joseph Bertani (1919-1988) – calciatore statunitense, di ruolo attaccante
Cristian Bertani (1981) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Eletta Bertani (1941) – politica italiana
Enrico Bertani (1919-1945) – partigiano italiano
Giovan Battista Bertani (1516-1576) – architetto italiano
Giovanni Battista Bertani (1834–?) – politico italiano, deputato della XII e della XIII legislatura
Giuseppe Bertani (1873-1919) – sindacalista e politico italiano
Giuseppe Bertani (1923-2015) – biologo e docente universitario italiano naturalizzato statunitense
Juan Miguel Bertani (1970) – preparatore atletico argentino
Luigi Bertani (1921) – ex calciatore italiano, di ruolo mediano
Luisa Matilde Maria Bertani (1996) – sciatrice alpina italiana
Marco Lanzetta Bertani (1962) – chirurgo e accademico italiano
Orsini Bertani (1869-1939) – editore italo-uruguaiano
Pietro Bertani (1501-1558) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Riccardo Bertani (1930) – linguista, scrittore e traduttore italiano
Rogério Bertani – aracnologo brasiliano
Silvio Bertani (1944) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Altro
Agostino Bertani – cacciatorpediniere della Regia Marina
Bertani Editore, conosciuta anche come Giorgio Bertani Editore – casa editrice italiana
Casa Bertani – edificio storico di Mantova
Villa Mosconi Bertani – villa veneta di Verona